Арапли може да се отнася за:

 Арапли, на гръцки Ватихори, село в дем Доксат, Източна Македония и Тракия, Гърция;
 Еклекто със старо име Арапли, село в дем Места, Източна Македония и Тракия, Гърция;
 Арапли, на гръцки Неа Магнисия, село в дем Делта, Централна Македония, Гърция;
 Арапли, историческо село в Турция, вилает Родосто;